M97 peut désigner :

 M97, une nébuleuse planétaire de la constellation de la grande ourse ;
 Winchester Model 1897 ou M97, un fusil à pompe américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres